Campeonato Uruguayo de Fútbol 2011-12 puede referirse a:

 el campeonato 2011-12 de la Primera División;
 el campeonato 2011-12 de la Segunda División;
 el campeonato 2011-12 de la Segunda División Amateur.